Мениус, Матиас (1544—1601) — немецкий математик и астроном.
  — немецкий пастор-реформатор, участник диспута в Гагенау (1540).

Примечания